Tenisový turnaj na okruhu ATP Western & Southern Financial Group Masters 2009 se konal ve dnech 17. - 23. srpna v americkém Cincinnati venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Roger Federer (Vítěz)
  Rafael Nadal (semifinále) 
  Andy Murray (semifinále) 
  Novak Djoković (finále)
  Andy Roddick (2. kolo)
  Juan Martín del Potro (odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko ''(3. kolo)
| width=50% |
<ol start="9">
 Gilles Simon ''(čtvrtfinále)
 Fernando González ''(1. kolo, skreč)
 Fernando Verdasco ''(1. kolo)
 Robin Söderling ''(1. kolo)
 Gaël Monfils ''(1. kolo)
 Marin Čilić ''(2. kolo)
 Tommy Robredo ''(1. kolo)
 Radek Štěpánek (3. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
 3. Sekce 

 4. Sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=Volný los
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Chris Guccione
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Simone Bolelli
| RD1-score05-1=66
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Philipp Petzschner
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Tomáš Berdych
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Fernando González
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=r
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= Gaël Monfils
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=62
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ivo Karlović
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Mischa Zverev
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Paul-Henri Mathieu
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Jan Hernych
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Andreas Seppi
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=''Volný los
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Rafael Nadal
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Jo-Wilfried Tsonga
| RD2-score01-1=612
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Chris Guccione
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Philipp Petzschner
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Tomáš Berdych
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ivo Karlović
| RD2-score05-1=69
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Paul-Henri Mathieu
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Andreas Seppi
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Rafael Nadal
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Chris Guccione
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Tomáš Berdych
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Paul-Henri Mathieu
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Rafael Nadal
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Tomáš Berdych
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Rafael Nadal
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vítězové)'''
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles ''(semifinále)
| width=50% |
<li> Bruno Soares /  Kevin Ullyett (2. kolo)
<li> Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
<li> Wesley Moodie /  Dick Norman (čtvrtfinále)
<li> Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open
 Western & Southern Financial Group Women's Open 2009

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Cincinnati Masters
Tenis v USA v roce 2009